Георгий Цараевич (Цораевич) Медо́ев (1901—1991) — советский геолог. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился 17 (30 июня) 1901 года в селе Дигора (ныне Северная Осетия).

Окончил ЛГИ. В 1931—1935 годах в геологической экспедиции в районе Караганды. По итогам работы опубликовал исследования «Геологическое строение Карагандинского угольного бассейна» (1933) и «Основные черты геологии и тектоники Карагандинского каменноугольного бассейна» (1936).

В 1936—1987 зав. кафедрой общей геологии Казахского горно-металлургического (политехнического) института. С 1987 года профессор-консультант КазПТИ.

Кандидат геолого-минералогических наук, член-корреспондент АН Казахской ССР, профессор (1967).

Умер 23 ноября 1991 года в Алма-Ате.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1948) — за геологические исследования, обеспечившие открытие новых участков коксующихся углей в Карагандинском угольном бассейне
 Ленинская премия (1958) — за участие в разработке научных основ и составлении первых металлогенических карт Центрального Казахстана.
 заслуженный деятель науки Казахской ССР

Источники 
 https://web.archive.org/web/20051001140344/http://pmicro.kz/KRG/Saryarka/Karagand1.htm
 Лауреат Ленинской премии СССР Г. Ц. Медоев
 Медоев Георгий Цараевич
 «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев. — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9, VI том
 Жоғарыға көтеріліңіз ↑ Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5

Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Преподаватели Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева‎